Гарбинье Мугуруса — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — не защищала свой титул.

Посев 

  Симона Халеп (Первый раунд, отказ)
  Петра Квитова (Первый раунд)
  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
 ' Гарбинье Мугуруса (Титул)
  Ана Иванович (Полуфинал)  Карла Суарес Наварро (Третий раунд)  Каролина Возняцки (Третий раунд)  Каролина Плишкова (Первый раунд)  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)  Белинда Бенчич (Второй раунд, отказ)  Тимея Бачински (Финал)  Андреа Петкович (Третий раунд)  Мэдисон Киз (Третий раунд, отказ)  Роберта Винчи (Третий раунд)  Элина Свитолина (Второй раунд)

''Четыре полуфиналистки турнира в Ухане начинали турнир со второго раунда:
  Роберта Винчи
  Анжелика Кербер
  Гарбинье Мугуруса
  Винус Уильямс

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2015